Томассен (, , , ) — французская, голландская, датская или норвежская фамилия. Происходит от личного имени Томас.

Известные носители 
 Томассен, Жеральд (род. 1974) — французский актёр.
 Томассен, Йоаким (род. 1990) — норвежский шахматист.
  (1619—1695) — французский священник-ораторианец и теолог, разделявший взгляды Мальбранша.
 Томассен, Михил (род. 1979) — нидерландский ди-джей и продюсер.
  (род. 1976) — фарерский футболист; тренер.
 Томассен, Симон (1655—1733) — французский гравёр, правнук (племянник ?) Филиппа Томассена.
 Томассен, Симон-Анри (1687—1741) — французский гравёр, сын Симона Томассена.
 Томассен, Филипп (1562—1622) — французский гравёр, каллиграф, печатник и издатель.
 Томассен де Ля-Гард, Виктория (в замужестве маркиза де Перн; Victoire Thomassin de La Garde; 1646—1719) — французская писательница

Примечания